Hedwiges Maduro – calciatore olandese
 Nicolás Maduro – politico venezuelano
 Ricardo Maduro – politico honduregno